Горан Иванишевић је освојио турнир. У финалу је победио Андреја Медведева резултатом 6:4, 6:2, 7:6(7:2).

Носиоци 

  Пит Сампрас (четвртфинале)
  Џим Куријер (друго коло)
  Борис Бекер (четвртфинале)
  Михаел Штих (четвртфинале)
  Серђи Бругера (друго коло)
  Стефан Едберг (полуфинале)
  Мајкл Ченг (треће коло)
  Андреј Медведев (финалиста)
|
<ol start=9>
  '''Горан Иванишевић (победник) 
  Седрик Пиолин ''(друго коло) 
  Рихард Крајичек ''(друго коло) 
  Петр Корда ''(треће коло) 
  Тод Мартин ''(треће коло) 
  Карел Новачек ''(треће коло) 
  Александар Волков ''(друго коло) 
  Воли Масур ''(друго коло) 
</ol>
|}

Жреб

Финала 
{{Тенис-4 играча и 3 сета финале 5 сетова
| RD1=полуфинале
| RD2=финалиста
| RD1-seed1=9
| RD1-team1= Горан Иванишевић
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=77
| RD1-score1-3=77
| RD1-score1-4= 
| RD1-score1-5= 
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Стефан Едберг
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=64
| RD1-score2-3=63
| RD1-score2-4= 
| RD1-score2-5= 
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Арно Беч
| RD1-score3-1='''6
| RD1-score3-2=63
| RD1-score3-3=5
| RD1-score3-4= 
| RD1-score3-5= 
| RD1-seed4=8
| RD1-team4=

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1993.
Париз мастерс 1993.